Паршевка — река в Выксунском районе Нижегородской области России, левый приток Железницы. Длина реки составляет 14 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от впадения реки Мокша до впадения реки Тёша, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010300112110000030275
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003027
 Код бассейна — 09.01.03.001
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки городского округа город Выкса
Бассейн Оки (приток Волги)